Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute à Pékin du 3 au .

Garbiñe Muguruza remporte le simple dames. En finale, elle bat Timea Bacsinszky, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Sania Mirza.

Faits marquants 
 En simple, quatre joueuses sont exemptées de premier tour. Il s'agit des demi-finalistes du tournoi de Wuhan qui a lieu la semaine précédente.
 Parmi les forfaits, on retient ceux de la  mondiale Serena Williams qui a mis un terme à sa saison, de la tenante du titre Maria Sharapova souffrante à l'avant-bras droit et de Victoria Azarenka blessée à la cuisse gauche.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Chine
Tennis en Chine en 2015
Tennis en octobre 2015